Bagua – miasto w Peru
 Bagua – prowincja w Peru
 Bagua – pol. "osiem trygramów" starochińska koncepcja filozoficzna